Julie Sargeant

Localidades
Sargeant (Barbados)
Sargeant (Minnesota)

Desambiguação